Cueni bezeichnet:
 Cueni (Vâlcea), Dorf in der rumänischen Gemeinde Roești im Kreis Vâlcea

Cueni ist der Familienname folgender Personen:
 August Cueni (1883–1966), Schweizer Künstler
 Claude Cueni (* 1956), Schweizer Schriftsteller
 Eliane Cueni (1963–2016), Schweizer Jazzmusikerin
 Michelle Cueni (* 1983), Schweizer Sprinterin
 Stéphane Cueni (* 2001), schweizerisch-kapverdischer Fußballspieler
 Thomas B. Cueni (* 1953), Schweizer Lobbyist